Понырки () — дворянский род.

Потомство Романа Богдановича Понырки, товарища сотни Глуховской (1656).

Описание герба 
В серебряном поле золотое яблоко, пронзенное тремя мечами в звезду, в вершине золотой кавалерский крест.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: пять страусовых перьев Намет на щите золотой, подложенный серебром.

Литература 
 Малороссийский гербовник, с. 140
 

Шляхетские роды герба Гербурт
Казацкая старшина
Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев